Dragović, plaats in Kroatië
Dragovič, plaats in Slovenië